De DFB-Pokal 1981–1982 was de 39ste editie van de strijd om de Duitse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 28 augustus 1981 met de eerste ronde en eindigde op zaterdag 1 mei 1982 met de finale in het Waldstadion in Frankfurt am Main, die onder leiding stond van scheidsrechter Gerd Hennig. Aan het toernooi deden 64 clubteams mee.

Schema

Zie ook
Bundesliga 1981/82
2. Bundesliga 1981/82
Finale DFB-Pokal 1982

DFB-Pokal naar seizoen
Bekervoetbal 1981/82